Els 100 metres braça femení es va celebrar entre el 3 i el 4 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 10:07.
 Classificades

Semifinals 
Les semifinals es van disputar el 3 d'agost a les 17:58.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 

La final es va disputar el 4 d'agost a les 19:17.

Referències 

100 metres braça femení